Барагу́нов Влади́мир Хати́зович (; , Кенже, КБАССР, СССР — , Нальчик, Россия) — советский и российский певец, музыковед. Народный артист Кабардино-Балкарской АССР (1981), Заслуженный деятель искусств РФ (1996).

Биография 

Родился в с. Кенже в Кабардино-Балкарской АССР.

В 1969 окончил Саратовскую государственную консерваторию им. Леонида Собинова.

В 1969 — 1977 был солистом Кабардино-Балкарского музыкального театра. Спел 19 оперных партий; им записаны сотни песен, баллад, романсов на радио и телевидении, на пластинках. Помимо прочих, записал народную песню "Орада си пакъ", использованную при создании мультфильма "Его жена курица".

В 1977 — 1987 был солистом, художественным руководителем, а в 1987 — 1997 директором Кабардино-Балкарской Государственной филармонии.

Является одним из авторов трехтомника «Народные песни и инструментальные наигрыши адыгов», совместно с Евгением Гиппиусом и Зарамуком Кардангушевым.

Награды и звания 
 Лауреат Государственной премии КБР
 Высшая награда «Золотой топорик» Международного фольклорного фестиваля в Польше
 Народный артист Кабардино-Балкарской АССР (1981)
 Заслуженный деятель искусств РФ (1996)

Ссылки 
 История в лицах, Барагунов Владимир Хатизович АДЫГИ.RU Информационный портал
 Сайт посвященный творчеству Владимира Барагунова

Народные артисты Кабардино-Балкарской АССР
Заслуженные деятели искусств Российской Федерации